The Banquet (1991), een comedy gemaakt ten bate van de slachtoffers van de overstroming van de Yangtze-rivier
 The Banquet (2006), een dramafilm